Wilmington is de naam van een aantal plaatsen:

In Australië
Wilmington (South Australia)

In het Verenigd Koninkrijk
Wilmington (Devon)
Wilmington (East Sussex)
Wilmington (Kent)

In de Verenigde Staten
Wilmington (Delaware)
Wilmington (North Carolina)
Wilmington (Ohio)
Wilmington (Greene County, Illinois)
Wilmington (Will County, Illinois)
Wilmington (Californië)
Wilmington (Vermont)